Vitalija D'jačenko e Irena Pavlović erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Shrewsbury 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria João Koehler e Katalin Marosi che hanno battuto in finale Amanda Elliott e Johanna Konta 7–6(7–3), 6–1.

Teste di serie 

 Kristina Barrois /  Tatjana Maria (quarti di finale)
 Vesna Dolonc /  Evgenija Rodina (quarti di finale)

 Naomi Broady /  Kristina Mladenovic (semifinali)
 Claire Feuerstein /  Victoria Larrière (primo turno)

Tabellone

Note 
 

AEGON Pro Series Shrewsbury 2011